Cass Lake kan syfta på följande:
 Cass Lake, British Columbia, en sjö i Kanada
 Cass Lake, Minnesota, en ort i USA